Virgen de la Misericordia puede referirse a:
 Virgen de la Merced, advocación mariana; o
 Nuestra Señora de las Misericordias, patrona de Santa Rosa de Osos.
Que fue haciendo recorrido y siendo amada por muchos cristianos